The International 2019 — 9-й розыгрыш чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 жанра MOBA. Был организован Valve, компанией-разработчиком данной игры. Проходил с 20 по 25 августа 2019 года в Китае. Первый в истории The International, состоявшийся в азиатской стране. Матчи группового этапа проводились в отеле, где проживали участники турнира. Стадия плей-офф состоялась на Мерседес-Бенц-Арене (Шанхай) вместимостью 18 тыс. зрителей.

18 команд команд боролись за трофей турнира — Эгиду чемпионов. Прямые приглашения на The International получили 12 команд принявших участие в соревнованиях серии Dota Pro Circuit 2018/2019 согласно количеству очков, набранных на сезон. Ещё 6 команд были определены по итогам отборочного этапа, который начался в июле 2019 года.

Финал турнира закончился победой «OG» над «Team Liquid» со счётом 3:1, за его ходом онлайн следили одновременно около 2 млн зрителей. Выиграв второй The International подряд, «OG» стали первыми двукратными чемпионами турнира.

На The International 2019 был разыгран рекордный призовой фонд в размере 34 млн долларов. Это на 9 млн долларов больше, чем на предыдущем розыгрыше турнира.

Предварительная подготовка

Боевой пропуск 
7 мая 2019 года в Dota 2 началась продажа внутриигрового предмета «боевой пропуск», четверть стоимости которого формировала призовой фонд турнира. Купивший его пользователь имел доступ к ранней покупки билетов на The International, дополнительным внутриигровым возможностям, заданиям, карте сокровищниц и т. п. Стоимость различных вариантов боевого пропуска составила от 10 до 45 долларов. Спустя 10 часов со старта продаж предмета призовые турнира выросли до 5 млн долларов c изначально выделенных компанией Valve 1,6 млн долларов. В результате продаж «боевого пропуска» призовой фонд TI9 составил в 34 млн долларов, что является рекордом для киберспортивных турниров.

Билеты 
Билеты на турнир продавались в интернете наборами по два дня: два комплекта на 20—23 августа стоимостью 499 китайских юаней (4 660 рублей) и на 24—25 августа за 2 099 юаней (19 605 рублей). Продажа билетов началась 24 мая 2019 года, обладатели «боевого пропуска» имели доступ к покупке билетов на час раньше. В 7:00 по московскому времени в продажу поступила китайская доля билетов. Она была реализована за 53 секунды, билеты на последние два дня турнира закончились спустя 23 секунды. С 15:00 по московскому времени билеты стали доступны для зрителей из других стран.

Квалификация

Открытые квалификации 
Открытые отборочные прошли — с 3 по 6 июля 2019 года.

Формат:

 До 1024 команд играют в сетке Single Elimination формате.
 Матчи в сетке, c 1 раунда и до Раунда 16 играются в .
 Раунд 8, Раунд 4 и матчи за 3-е место играются в .
 Открытые квалификации разделены на два этапа.

В 2019 году, как и в предыдущем, квалификация была разделена на шесть регионов: СНГ, Китай, Европа, Юго-Восточная Азия, Северная Америка, Южная Америка.

 Плей-офф

Faceit: СНГ — Турнирная сетка · 1 этап

Cybersport: СНГ — Турнирная сетка · 1 этап

Game-Tournaments: СНГ — Турнирная сетка · 1 этап

 Плей-офф

Faceit: СНГ — Турнирная сетка · 2 этап

Cybersport: СНГ — Турнирная сетка · 2 этап

Game-Tournaments: СНГ — Турнирная сетка · 2 этап

Закрытые квалификации 
Региональные отборочные прошли — с 7 по 15 июля 2019 года.

В 2019 году, как и в предыдущем, квалификация была разделена на шесть регионов: СНГ, Китай, Европа, Юго-Восточная Азия, Северная Америка, Южная Америка. Победитель каждой квалификации получил место на The International 2019.

Плей-офф

Cписок команд-участниц

Групповой этап 
Групповой этап прошёл с 15 по 18 августа 2019 года.

В верхнюю сетку плей-оффа выходят 4 лучшие команды каждой группы, в нижнюю сетку плей-оффа выходят команды с 5—8 места, 9-е места выбывают с турнира.

Составы команд

Основной этап 
Основной этап идёт — с 20 по 25 августа 2019 года.

Игры плей-офф пройдут по системе Double Elimination. BO — аббревиатура (англ. BO — Best of — Лучший из).

В верхней и нижней сетке, игры ведутся до двух побед , кроме 1 раунда нижней сетки. В 1 раунде нижней сетке, игры проводятся до одной победы . Грандфинал играется до трёх побед , где победитель верхней сетки не имеет никаких преимуществ.

Результаты 
За минусом $100 000 призовых Матча всех звёзд, в призовых TI9 сумма составила $34 192 599.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт The International 2019
 Боевой пропуск The International 2019
 Dota 2: The International 9 — Трэкер призового фонда
 Dota 2: The International 9 — Трэкер наивысших уровней боевого пропуска 
 Dota 2: The International 9 — Бар, Паб и другое питейное заведение

2019
Dota Pro Circuit 2018-2019
2019 год в киберспорте